Suisse Open Gstaad — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в середине лета в Гштаде (Швейцария) на открытых грунтовых кортах местного комплекса Roy Emerson Arena. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом около 600 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Турнир в Гштаде впервые прошёл в 1915 году. С 1990 года включён в график АТР-тура в базовой категории (с 2009 года — ATP 250).

Долгое время генеральным спонсором турнира являлась немецкая страховая компания Allianz, в 2011 году её сменил французский банк Crédit Agricole.

В турнире постоянно участвовали ведущие теннисисты мира, за что он был прозван «альпийским Уимблдоном».

Победители и финалисты
Рекордное количество побед на турнире в Гштаде в одиночном разряде одержал австралиец Рой Эмерсон, выигрывавший его пять раз. С начала Открытой эры турнир в одиночном разряде по три раза выигрывали испанцы Серхи Бругера и Алекс Корретха. В парном разряде четырежды (с тремя разными партнёрами) побеждал чех Давид Рикл, а его соотечественник Иржи Новак и испанец Эмилио Санчес выигрывали турнир в общей сложности по пять раз: Новак трижды в одиночном и дважды в парном разряде, а Санчес дважды в одиночном и три раза — в парном.

Хозяева соревнований с начала Открытой эры дважды побеждали в Гштаде в одиночном разряде: это сделали Хайнц Гюнтхардт и Роджер Федерер. Оба они побеждали и в парах, причём Гюнтхардт выигрывал парный турнир два раза. В парном разряде с начала Открытой эры побеждали ещё пять представителей Швейцарии, при этом в 1981, 1984 и 2009 годах турнир выигрывали чисто швейцарские пары.

Из представителей республик бывшего СССР турнир в Гштаде выигрывали Евгений Кафельников (в одиночном и парном разрядах), Марат Сафин (в паре с Федерером в 2001 году) и Михаил Южный (в одиночном разряде).

Финалы турнира в «открытую эру»

См. также 
 PreCon Open

Ссылки 
 Официальный сайт